Леонид Спасский:
 Спасский, Леонид Григорьевич (1868—1929) — химик и фармаколог, профессор ряда вузов.
 Спасский, Леонид Карпович (1926—1988) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.